BiH:
 Čađavica Srednja (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Čađavica Srednja (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi